Bueil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bueil, Eure, kommun i departementet Eure, 
 Bueil-en-Touraine, kommun i departementet Indre-et-Loire,